



Saint-Ambroise, municipalité canadienne du Québec,
 Église Saint-Ambroise est une église de Montréal,
 Saint-Ambroise est l'ancien nom de Loretteville, quartier de Québec,
 Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette est l'ancien nom de l'ancienne ville de Neufchâtel, maintenant quartier de Québec.

Saint-Ambroise, (), un village de Chypre.

Saint-Ambroise, station du métro de Paris,
 Saint-Ambroise, quartier du  de Paris,
 église Saint-Ambroise, dans le  de Paris.

Saint-Ambroise ( en italien), commune italienne de la province de Turin dans le Piémont.

Voir aussi